Суперкубок Європи 1990 — 15-й розіграш Суперкубка Європи. У турнірі зіграли дві італійські команди - переможець Кубка європейських чемпіонів 1989—1990 «Мілан» та переможець Кубка володарів кубків 1989—1990 «Сампдорія». Вдруге поспіль титул володаря Суперкубка Європи здобув «Мілан».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1989—1990
 Кубок володарів кубків 1989—1990

Посилання 
 Суперкубок Європи 1990  
 Суперкубок Європи 1990 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt  

1990 у футболі
1990